V19 ou V-19 peut faire référence à :
 Cycliste blessé dans des accidents de transport, autres et sans précision, d’après la classification internationale des maladies ;
 LFG V-19, un hydravion militaire allemand.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres